Cànoves, entitat de població al municipi de Cànoves i Samalús, vegeu llista de topònims de Cànoves i Samalús#entitat de població
 Cànoves (Sant Julià de Vilatorta), masia fortificada al municipi de Sant Julià de Vilatorta (Osona) 
 Cànoves i Samalús, municipi de la comarca del Vallès Oriental, amb el cap de municipi a Cànoves que va donar nom al municipi fins al 1989
 Castell de Cànoves, edifici de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental)
 Riera de Cànoves, curs d'aigua que discorre pels termes municipals de Tagamanent, Cànoves i Samalús, Cardedeu i la Roca del Vallès